

Biografia

Dopo aver recitato in teatro, nel 2006 debutta in televisione, interpretando il ruolo dell'agente Laura Rotunno ne La squadra su Rai 3, mantenendo lo stesso ruolo nel 2007.

A luglio del 2009 entra come guest star nel cast di Un posto al sole, interpretando il ruolo dell'organizzatrice di matrimoni Elisa Marotta. Nello stesso anno recita, accanto ad Alessio Boni, nella miniserie tv Puccini, in onda su Rai Uno. Nel 2010, interpreta il ruolo di Lucia, la cameriera, in Filumena Marturano, la commedia di Eduardo De Filippo, andata in onda su Rai Uno il trenta novembre con Massimo Ranieri e Mariangela Melato. Nel 2011 interpreta Carmela, la sorella pazza del portiere, in Questi fantasmi, altra commedia di Eduardo De Filippo, andata in onda su sempre sulle reti Rai, ancora al fianco di Massimo Ranieri (che cura anche la regia dell'adattamento per la tv).

Filmografia 
La squadra, registi vari - Serie TV - Rai Tre (2006-2007) - Ruolo: Laura Rotunno
Tutti pazzi per amore, regia di Riccardo Milani - Serie TV - Rai Uno - Episodio: "Questione di feeling" (2008)
Puccini, regia di Giorgio Capitani - Miniserie TV - Rai Uno (2009)
Un posto al sole, registi vari - Soap opera - Rai Tre (2009-2010) - Ruolo: Elisa Marotta
Napoli milionaria, prosa di Eduardo De Filippo - Rai Uno (2011) - Ruolo: Maria Rosaria Jovine

Collegamenti esterni